|-
| 128301 - || || 28 de desembre, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 128302 - || || 15 de gener, 2004 || Sandlot || G. Hug
|-
| 128303 - || || 13 de gener, 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 128304 - || || 17 de gener, 2004 || Haleakala || NEAT
|-
| 128305 - || || 21 de gener, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 128306 - || || 22 de gener, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 128307 - || || 23 de gener, 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 128308 - || || 23 de gener, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 128309 - || || 28 de gener, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 128310 - || || 29 de gener, 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 128311 - || || 11 de febrer, 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 128312 - || || 11 de febrer, 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 128313 - || || 12 de febrer, 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 128314 - || || 15 de febrer, 2004 || Catalina || CSS
|-
| 128315 - || || 17 de febrer, 2004 || Catalina || CSS
|-
| 128316 - || || 19 de febrer, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 128317 - || || 17 de febrer, 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 128318 - || || 14 de març, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 128319 - || || 15 de març, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 128320 - || || 13 de març, 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 128321 - || || 15 de març, 2004 || Catalina || CSS
|-
| 128322 - || || 15 de març, 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 128323 - || || 15 de març, 2004 || Catalina || CSS
|-
| 128324 - || || 15 de març, 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 128325 - || || 14 de març, 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 128326 - || 2004 FN || 16 de març, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 128327 - || || 16 de març, 2004 || Catalina || CSS
|-
| 128328 - || || 20 de març, 2004 || Siding Spring || Siding Spring
|-
| 128329 - || || 16 de març, 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 128330 - || || 17 de març, 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 128331 - || || 17 de març, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 128332 - || || 18 de març, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 128333 - || || 19 de març, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 128334 - || || 19 de març, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 128335 - || || 20 de març, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 128336 - || || 20 de març, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 128337 - || || 25 de març, 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 128338 - || || 26 de març, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 128339 - || || 22 de març, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 128340 - || || 23 de març, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 128341 - || || 27 de març, 2004 || Catalina || CSS
|-
| 128342 - || || 17 de març, 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 128343 - || || 11 d'abril, 2004 || Catalina || CSS
|-
| 128344 - || || 12 d'abril, 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 128345 - || || 15 d'abril, 2004 || Emerald Lane || L. Ball
|-
| 128346 - || || 15 d'abril, 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 128347 - || || 12 d'abril, 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 128348 - || || 15 d'abril, 2004 || Catalina || CSS
|-
| 128349 - || || 12 d'abril, 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 128350 - || || 13 d'abril, 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 128351 - || || 13 d'abril, 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 128352 - || || 14 d'abril, 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 128353 - || || 15 d'abril, 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 128354 - || || 14 d'abril, 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 128355 - || || 13 d'abril, 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 128356 - || || 15 d'abril, 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 128357 - || || 16 d'abril, 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 128358 - || || 16 d'abril, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 128359 - || || 16 d'abril, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 128360 - || || 17 d'abril, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 128361 - || || 17 d'abril, 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 128362 - || || 20 d'abril, 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 128363 - || || 20 d'abril, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 128364 - || || 21 d'abril, 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 128365 - || || 21 d'abril, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 128366 - || || 21 d'abril, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 128367 - || || 25 d'abril, 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 128368 - || || 25 d'abril, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 128369 - || || 30 d'abril, 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 128370 - || || 25 d'abril, 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 128371 - || || 30 d'abril, 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 128372 - || || 9 de maig, 2004 || Catalina || CSS
|-
| 128373 - || || 12 de maig, 2004 || Catalina || CSS
|-
| 128374 - || || 15 de maig, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 128375 - || || 15 de maig, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 128376 - || || 15 de maig, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 128377 - || || 12 de maig, 2004 || Siding Spring || SSS
|-
| 128378 - || || 15 de maig, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 128379 - || || 15 de maig, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 128380 - || || 15 de maig, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 128381 - || || 15 de maig, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 128382 - || || 15 de maig, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 128383 - || || 9 de maig, 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 128384 - || || 16 de maig, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 128385 - || || 16 de maig, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 128386 - || || 16 de maig, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 128387 - || || 16 de maig, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 128388 - || || 23 de maig, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 128389 - || || 22 de maig, 2004 || Catalina || CSS
|-
| 128390 - || || 23 de maig, 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 128391 - || 2004 LQ || 8 de juny, 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 128392 - || 2004 LY || 9 de juny, 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 128393 - || || 6 de juny, 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 128394 - || || 6 de juny, 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 128395 - || || 12 de juny, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 128396 - || || 12 de juny, 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 128397 - || || 6 de juny, 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 128398 - || || 11 de juny, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 128399 - || || 11 de juny, 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 128400 - || || 11 de juny, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
8